Боґушова () — село в Польщі, у гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства.

Примітки 

Села Новосондецького повіту